Савицкий, Евгений: Савицкий, Евгений Евгеньевич — российский историк и культуролог.
 Савицкий, Евгений Михайлович (1912—1984) — советский учёный и педагог, специалист в области металловедения.
 Савицкий, Евгений Яковлевич (1910—1990) — советский военный лётчик и военачальник, дважды Герой Советского Союза, маршал авиации.